Круш Ірина (*1983) — американська шахістка українського походження

 Круш — село, гміна Ґліноєцьк, Цехановський повіт, Мазовецьке воєводство, Польща
 Круш — парафія, муніципалітет Віла-Нова-де-Фамалікан, Португалія
 Круш — село, Караідельський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Круш-Кебрада-Дафунду